Estación de Plaza de Armas puede referirse a:

España 
 La Estación de autobuses de Plaza de Armas, estación intermodal de Sevilla dedicada a los servicio de autobús;
 La futura Estación Plaza de Armas, perteneciente a la Línea 2 del Metro de Sevilla;
 La antigua Estación Plaza de Armas, estación ferroviaria sevillana conocida popularmente como Estación de Córdoba, perteneciente a las compañías MZA y RENFE.

Chile 
 La Estación de Plaza de Armas, una de las estaciones pertenecientes al Metro de Santiago.